Baghetti ist der Familienname folgender Personen:
 Aristide Baghetti (1874–1955), italienischer Schauspieler
 Giancarlo Baghetti (1934–1995), italienischer Rennfahrer
 Gino Baghetti (1901–1977), italienischer Schauspieler